Målsökning kan avse:

 Målsökning – en militär term för att hitta och rikta mot mål, se målsökare